La Norgesmesterskapet 2011 di calcio è stata la 106ª edizione del torneo. È iniziata il 6 aprile ed è terminata il 6 novembre 2011. La squadra vincitrice sarà ammessa al terzo turno della UEFA Europa League 2012-2013. Il successo finale è andato allo Aalesund, che ha vinto la finale contro il Brann con il punteggio di 2-1, conquistando così la coppa per la seconda volta.

Primo turno 
Hanno partecipato a questo turno 49 squadre qualificate dai turni preliminari e 79 squadre di Tippeligaen, Adeccoligaen e Fair Play-ligaen. Le partite si sono giocate tra il 30 aprile e il 2 maggio 2011.

Secondo turno 
Le partite si sono giocate l'11 e il 12 maggio 2011.

Terzo turno 
Le partite si sono giocate il 25 e il 26 maggio 2011.

Quarto turno 
Le partite si sono giocate il 22 giugno 2011.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Note

Voci correlate 
 Tippeligaen 2011

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Edizioni della Coppa di Norvegia